

Toponymie

 Małocin est un village de la gmina de Bieżuń dans la powiat de Żuromin de la voïvodie de Mazovie.
 Małocin est un village de la gmina de Nakło nad Notecią dans la powiat de Nakło de la voïvodie de Couïavie-Poméranie.